Partito Popolare Serbo – partito politico serbo
Partito Popolare Serbo – partito politico croato del passato
Partito Popolare Serbo – partito politico montenegrino